

Хуаншань — гірське пасмо у провінції Аньхой
 Хуаншань — місто у провінції Аньхой
 Хуаншань — цвинтар у провінції Хейлунцзян